Il termine Sierra Bermeja è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "montagna vermiglia" e può riferirisi a:

Sierra Bermeja (Porto Rico) – catena montuosa di Porto Rico.
Sierra Bermeja (Spagna) – catena montuosa della Spagna.